Die All-Ireland Senior Hurling Championship 2022 war die 135. Austragung der All-Ireland Senior Hurling Championship, dem wichtigsten Hurling-Wettbewerb der durch die Gaelic Athletic Association organisiert wird. Im Finale konnte sich Limerick mit 1-31 zu 2-26 gegen Kilkenny  durchsetzen.

Format 
Man kehrte wieder zum Format zurück das vor der COVID-19-Pandemie neu eingeführt wurde. Zunächst wurden die Meisterschaften in den Provinzen Leinster und Munster getrennt ausgetragen. In einer Liga mit 6 (Leinster) bzw. 5 (Munster) Mannschaften qualifizierten sich jeweils die ersten beiden für das Provinzfinale und die dritten für die Viertelfinal-Qualifikation. Die Gewinner der Provinzfinale qualifizierten sich direkt für das Halbfinale, die Verlierer für das Viertelfinale. Zwei Mannschaften qualifizierten sich aus dem zweit-stufigen Joe McDonagh Cup für die Viertelfinal-Qualifikation. Zwischen den fünf Ligen der ersten bis fünften Stufe fand jeweils ein Auf- und Abstieg statt. Ab der Viertelfinal-Qualifikation wird im einfachen Playoff-System der Gewinner der Meisterschaft ermittelt.

Provincial Championships

Leinster Senior Hurling Championship

Vorrunde 
Tabelle

Spiele

Finale

Munster Senior Hurling Championship 
 Tabelle

Spiele

Finale

Joe McDonagh Cup 
Unterhalb der Provincial Championships qualifizierten sich die Finalisten des Joe McDonagh Cup für die Viertelfinals-Qualifikation.

Vorrunde

Finale

Christy Ring Cup 
Im dritt-stufigen Christy Ring Cup spielten sechs Mannschaften und es konnte sich Kildare durchsetzen.

Nicky Rackard Cup 
Im viert-stufigen Nicky Rackard Cup spielten sechs Mannschaften und es konnte sich Tyrone durchsetzen.

Lory Meagher Cup 
Im fünft-stufigen Lory Meagher Cup spielen sechs Mannschaften und es konnte sich Louth durchsetzen.

All-Ireland Senior Hurling Championship

Viertelfinals-Qualifikation

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Einzelnachweise 

Hurlingwettbewerb
Sportsaison 2022